Wróć, mała Shebo – film z 1952 roku w reż. Daniela Manna
 Wróć, mała Shebo – film z 1977 roku w reż. Silvio Narizzano
 Shebo – równina w Birmie